Le tournoi de tennis de Marseille 1994 est la deuxième édition de cette compétition de tennis du circuit ATP. Il s'est déroulé au palais des sports de Marseille du 31 janvier au .

Faits marquants 
 Marc Rosset remporte le tournoi en simple pour la deuxième fois d'affilée en battant Arnaud Boetsch en finale. Il empoche ainsi son  ATP.
 En double, Jan Siemerink et Daniel Vacek s'imposent face à Martin Damm et Ievgueni Kafelnikov.

Résultats en simple 
 Têtes de série 

 Qualifiés 

 Wild cards (invités)

Tableau final

Résultats en double

Têtes de série

Tableau final

Annexes

Articles connexes 
 Saison 1994 de l'ATP

Liens externes 
  Site officiel du tournoi
 
  Tableaux officiels : simples — doubles 

Tennis masculin en 1994
ATP 1994
Tennis en France en 1994
Tennis en janvier 1994
Tennis en février 1994